Flaxtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flaxtjärnen, Västmanland, sjö i Fagersta kommun,  (6,44 ha)
Andersbo Flaxtjärn, sjö i Avesta kommun, 
Flaxtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Flaxtjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (24,6 ha)
Fornby Flaxtjärn, sjö i Avesta kommun, 
Flaxtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (15,1 ha)
Flaxtjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (7,29 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn